Антонио Мендо́са (, вместо имени часто Бейбис Мендоса, ; род. 20 июня 1974, Арболетес, Колумбия) — колумбийский боксёр-профессионал, выступающий в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Бывший чемпион по версии WBA.

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Колумбии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 июня
Родившиеся в 1974 году
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации